Монах Алексий (в миру Алексей Петрович Гаврин; 1883, село Пичаево, Тамбовская губерния — 10 декабря 1937, Бутовский полигон, Московская область) — монах Русской православной церкви, причислен к лику святых как преподобномученик постановлением Священного Синода от 17 июля 2001 года для общецерковного почитания.

Биография 
Родился в семье крестьянина Петра Гаврина, хорошо знавшего грамоту и бывшего в селе писарем. Окончил церковно-приходскую школу.

Будучи призван в армию, он служил в 7-м запасном Кавказском полку, квартировавшем в Тамбове. Здесь он окончил в 1905 году военно-ветеринарную фельдшерскую школу.

В 1916 году переехал в Москву и поселился недалеко от храма Ризоположения. В 1923 году пострижен в монашество. Усугубил подвижнические труды и за своё благочестие стал известен многим верующим. Также был известен как хороший ветеринар.

В 1930-х годах настоятелем храма был протопресвитер Александр Хотовицкий, духовный отец Алексея Петровича.

Арест и мученическая кончина 
Арестован 22 октября 1937 года и заключён в Бутырскую тюрьму. Фрагмент допроса: 
— Следствие располагает данными о том, что вы, беседуя с верующими по вопросам Священного Писания, выражали недовольство советской властью в её отношении к религии и высказывали по этому вопросу антисоветские настроения. Дайте показания по существу вопроса?

— В беседах с верующими я выражал недовольство тем, что советская власть проводит гонение на религию, закрывает церкви, арестовывает духовенство, и в связи с этим говорил, что власть антихристова долго существовать не будет, скоро придет такое время, когда снова будет царствовать православная вера и Церковь. Я призывал верующих к тому, чтобы они своим смирением и любовью к Богу укрепляли Церковь и являлись верными её последователями. Нужно сказать, что это кое-какое влияние имело. Несмотря на испытания, которые сейчас переживает Церковь, храмы посещают и старики, и люди среднего возраста, и молодежь. Я принял монашеский постриг и в меру моих сил и здоровья старался укреплять веру среди людей.

— Кто и в каких целях вас посещал на квартире?

— На квартире меня посещали очень многие из близлежащих селений около Москвы, из села Коломенского, Новинки-Раменки, Воробьевых гор, Гладышева, Семеновского, Черемушек, Дальнего Беляева, Воронцова и других селений. Люди обращались ко мне за советами.

— За какими советами обращались к вам крестьяне вышеуказанных селений?

— Меня знали как ветеринарного фельдшера и обращались ко мне, чтобы я оказал помощь заболевшему скоту. Я не отрицаю, что ко мне обращались и за советами другого порядка — идти ли в колхозы, спрашивали, когда кончится советская власть, и так далее. На вопросы о колхозах я говорил, чтобы в колхозы не входили, о советской власти говорил, что она скоро должна погибнуть, потому что ею многие недовольны.

23 ноября 1937 года «Тройка» УНКВД по Московской области приговорила инока Алексия к расстрелу за то, что «проводил систематическую антисоветскую агитацию, в контрреволюционных целях прославлял могилу умершего иеромонаха Аристоклия, организовывал на неё паломничество» и «активно участвовал в контрреволюционной церковно-монархической группировке».

Расстрелян 10 декабря 1937 года. Погребен в общей могиле на полигоне Бутово.

Реабилитация и канонизация 
Реабилитирован в июне 1989 года.

Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских постановлением Священного Синода 17 июля 2001 года для общецерковного почитания.

День памяти: 27 ноября/10 декабря и в Соборе святых новомучеников и исповедников Российских.

Примечания

Литература 
 
 Игумен Дамаскин (Орловский). Преподобномученик Алексий (Гаврин) // Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Книга 7. — Тверь: Булат, 2002. — С. 197—199.

Ссылки 
 Гаврин Алексей Петрович на сайте memo.ru.
 Преподобномученик Алексий (Гаврин)

Христианские святые XX века
Русские православные святые
Преподобномученики
Православные мученики
Канонизированные в XXI веке
Священнослужители, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Расстрелянные и похороненные на Бутовском полигоне
Казнённые в 1938 году